

Legge 
 Legge Baccarini – due leggi italiani riguardanti opere pubbliche

Persone

Antica famiglia Baccarini dell'Emilia-Romagna 
 Baccarino da Canossa (1312–XIV secolo) – conte feudatario italiano, indicato da Francesco Sansovino come capostipite della famiglia
 Bonaventura de Baccarini (XVII secolo) – monaco cappuccino italiano
 Alfredo Baccarini (1826-1890) – ingegnere e politico italiano
 Domenico Baccarini (1882-1907) – pittore, incisore e scultore italiano
 Jacopo Baccarini (1605-1682) – pittore italiano
 Luigi Battista Baccarini (1581-1622) – priore e abate italiano dell'ex convento degli Angioli di Ferrara
 Marliano Baccarini (1413-1465) – anche 'Martianus de Bacharinis', vescovo italiano di Bobbio
 Pellegrino Baccarini (1779-1854) – giurista, storico e scrittore italiano
 Pietro Francesco Baccarini (1600-1678) – frate francescano osservante riformato italiano: dopo la morte fu sottoposto al processo di beatificazione
 Simone Baccarini da Canossa (XIV secolo) – figlio italiano di Baccarino da Canossa
 Taddeo Baccarini (XV secolo) – capellano italiano del duomo di Forlì

Altri Baccarini 
 Carlo Baccarini (1924) – ex calciatore italiano
 Carlo Baccarini (1930-2006) – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Corrado Baccarini (1914-1938) – aviatore italiano
 Enrico Baccarini (1980) – antropologo e scrittore italiano
 Franco Baccarini (1964) – scrittore, pubblicista e docente universitario
 Maria Laura Baccarini (1966) – attrice teatrale, ballerina, cantante e show-girl televisiva italiana
 Giovanni Battista Baccarini (1897–...) – politico italiano
 Paride Baccarini (1910-1946) – pittore, architetto e partigiano italiano
 Pasquale Baccarini (1858-1919) – botanico italiano
 Vito Baccarini (1890-1950) – cestista e dirigente sportivo italiano